Viken (Höganäs), plaats in de Zweedse gemeente Höganäs
 Viken (Gävle), plaats in de Zweedse gemeente Gävle
 Viken (meer), meer in Västergötland
 Viken (historisch), historische naam van een gebied rond Oslo
 Viken (provincie), nieuwe regio in Noorwegen, vernoemd naar de historische regio.